En Pologne, Kamienna Góra peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 powiat de Kamienna Góra
 Kamienna Góra, commune (gmina) rurale de ce powiat
 Kamienna Góra, ville et commune urbaine du powiat de Kamienna Góra.

dans la voïvodie de Lublin
 Kamienna Góra, village du powiat de Chełm.

dans la voïvodie d'Opole
 Kamienna Góra, village du powiat de Nysa.

dans la voïvodie de Poméranie
 Kamienna Góra, village du powiat de Kartuzy
 Kamienna Góra, village du powiat de Sztum.

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Kamienna Góra, village du powiat de Drawsko.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Kamienna Góra, village du powiat de Kielce 
 Kamienna Góra, village du powiat d'Opatów